Купата на Беларус е футболен елиминационен турнир, който се провежда всяка година в Беларус. Турнирът е основан през 1992 г. и победителят се класира за Лига на конференциите.

Формат 
В турнирът участват отбори от Беларуска висша лига, Беларуска Първа лига, Беларуска Втора лига и няколко отбора от областните лиги.

До 2012 г., с изключение на 2011 г. и 2002 г., финалът се играе на стадион Динамо в Минск. От 2013 г. финалът се играе на различни стадиони из страната.

Финали

Външни препратки 
 Финалите за купата на Беларус
 Информация за купата в сайта на УЕФА

Футбол в Беларус
Турнири по футбол